George Irving Mott c, 20 de noviembre de 1927 — Crown Point, Nueva York, 26 de marzo de 1986) fue un bombero estadounidense considerado y que se afirma, fue una víctima aparente de lo que se dice que es la combustión humana espontánea.

Biografía 
George Mott había sido bombero en Crown Point NY durante treinta años. Mott se había retirado y había sido hospitalizado por problemas pulmonares y había regresado a su casa. Desde su enfermedad su rutina nocturna había cambiado. Realizó un seguimiento de los medicamentos y aprendió a usar una máquina de oxígeno.

Muerte

Antecedentes 
Su hijo Kendall, después de que su padre salió del hospital, se lo dieron para que cuando estuviera acostado le facilitara la respiración. El aire entraría por su nariz para que pudiera respirar aire limpio durante la noche.

Encuentro de los restos 
Kendall Mott estaba preocupado por su padre bombero jubilado, George, que no lo había llamado ese día. Así que fue a ver cómo estaba. Llegó para encontrar el picaporte al tacto y las ventanas cubiertas de un hollín oscuro. Preocupado, decidió entrar. George había muerto en la cama mientras miraba la televisión, pero no quedaba mucho de él para examinar. La pila de cenizas con un cráneo que no había explotado o caído, se había encogido, un trozo de caja torácica, una pierna y un pequeño montón de cenizas que estaba contenida en el colchón, era lo único que quedaba de George Mott. 

Los investigadores forenses determinaron que un incendio de casi 3,000 grados había incinerado al hombre en el transcurso de las horas. Lo que explica la ceniza, por supuesto. Pero no explica la caja de fósforos en la mesa de noche que estaban sin quemar y perfectamente intactos. O el hecho de que George Mott no era fumador. Sí, el televisor se derritió, pero el resto de la casa no fue tocada por el fuego que tuvo que haber tenido lugar. 

El inspector de incendios señaló en su informe que no había ninguna daños al techo directamente encima de la cama.

Controversia sobre su muerte 

Los eventos de la tarde del 25 de marzo de 1986 han sido motivo de mucha especulación. El hijo de Georges, Kendall, había visitado a su padre todas las noches desde el regreso de su padre del hospital. Debido a que tuvo que trabajar hasta el 25 de marzo, Kendall no pudo hacer su visita regular.
Los investigadores sugirieron que la muerte fue causada por una fuga de gas o un arco eléctrico que salió disparado de una toma de corriente e incendió a Mott. Sin embargo, nunca hubo evidencia para apoyar total o incluso parcialmente esa afirmación. Algunos creen que su alcoholismo y el consumo excesivo de tabaco podrían haber contribuido a ello;  no llevaba su máscara de oxígeno, y se encontraron fósforos cerca de la máquina de oxígeno, sin encender, además estaba enfermo del pulmón.

Referencias

Bibliografía 
Nickell, Joe (2001).  Archivos X de la vida real: investigando lo paranormal .  ISBN 0-8131-2210-4.

Bomberos de Estados Unidos
Fallecidos por fuego
Causa de muerte no esclarecida
Muertes fotografiadas